Andy Hallett
Edward Hallett Carr
Henry Hallett Dale
Hallett (Oklahoma)

Desambiguação